Зун-Нун () — арабское прозвище (лакаб), означающее «обладатель рыбы».

 Юнус (библ. Иона) — исламский пророк, получил прозвище Зун-Нун после того, как побывал во чреве кита.
 Зун-Нун аль-Мисри (796—859) — египетский суфий.
  — арабский поэт.

См. также 
  — правящая династия в Толедо.